Caput (lat. ‚Kopf‘) steht für:

 Caput, Kopf der Tiere
 Caput, Hauptstück, Kapitel eines Buches
 Caput (Rapper) (eigentlich Soner Duman; * 1983), deutscher Rapper türkischer Abstammung
 Caput mortuum, synthetisches Pigment aus der Gruppe der Eisenoxidrote

Caput ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Caput (1921–1985), französischer Radrennfahrer und Funktionär

Siehe auch:
 Kaput
 Caputh, Ort in der Gemeinde Schwielowsee, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg